Kulzer ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Kulzer (1928–2014), deutscher Zoologe
 Hans Kulzer (1889–1974), deutscher Entomologe
 Simon Kulzer (* 1998), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler